Флаг муниципального образования Ванновское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 сентября 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6791.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое линиями соединяющими верхние углы с серединой нижнего края, зелёное вверху и красное по краям и воспроизводящее фигуры из герба поселения: два жёлтых снопа перевязанных общей лентой, к которой посередине подвешен за кольцо серебряный якорь, а над снопами в зелени — три белых розы с жёлтыми сердцевинами».

Обоснование символики 
Село Ванновское носит своё название с начала 1890-х годов. Ранее здесь (с 1868 года) существовала немецкая колония Эйгенфельд, затем она стала называться селом Ванновским в честь героя русско-турецкой войны Петра Семёновича Ванновского. Якорь из герба рода Kotwiz (к которому относились Ванновские) — символически указывает на связь названия поселения с представителем славной фамилии.

Якорь — символ надежды, символ спасения в бурном жизненном море, символ безопасности, прочности, уверенности и стабильности.

Два хлебных снопа перевязанных единой лентой — символизируют сельскохозяйственную направленность поселения ориентированную на выращивание хлебных злаков.

Розы на флаге Ванновского сельского поселения несут двойную нагрузку. Во-первых, они символизируют немецкую колонию Розенфельд (в переводе с немецкого — поле роз), располагавшуюся по соседству с колонией Эйгенфельд, ныне село Шереметьевское, что символизирует дружбу между соседними поселениями. Во-вторых, розы как символ любви и преданности, символизируют любовь и преданность жителей Ванновского сельского поселения к своей малой Родине.

Зелёная часть полотнища — символ сельскохозяйственных угодий поселения составляющих на сегодняшний день свыше 75 % всех земель поселения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ силы, мужества и доблести, труда, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания 

Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением роз